

Histoire

 Mauvais-garçons désigne des bandes de brigands opérant en France au  ;

Toponymes

 la Rue des Mauvais-Garçons-Saint-Germain est une ancienne rue de Paris renommée Rue Grégoire-de-Tours ;
 la Rue des Mauvais-Garçons est une rue de Paris ;

Films 

 Mauvais garçon est un film français réalisé par Jacques Bral, sorti en 1993 ;
 Mauvais Garçons est un film américain réalisé par Michael Bay, sorti en 1995 ;
 Le Mauvais Garçon est un film français muet d'Henri Diamant-Berger, sorti en 1923 ;
 Le Mauvais Garçon est un court métrage polonais d'Andrzej Wajda, sorti en 1950 ;
 L'Ange et le Mauvais Garçon (titre original : Angel and the Badman) est un western américain réalisé par James Edward Grant, sorti en 1947 ;
 L'Ange et le Mal (Angel and the Badman) est un western américain de Terry Ingram, sorti en 2009.